Il doppio del torneo di tennis Santiago Open 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Belus Prajoux e Ricardo Ycaza che hanno battuto in finale Carlos Kirmayr e João Soares 4-6, 7-6, 6-4.

Teste di serie 

 Hans Gildemeister /  Andrés Gómez (semifinali)
 Belus Prajoux /  Ricardo Ycaza (campioni)

 Álvaro Fillol /  Jaime Fillol (semifinali)
 Ángel Giménez /  Jairo Velasco, Sr. (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Santiago Open 1980